A 644-es jelzésű elővárosi autóbusz Bugyi és Ürbő között közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Bugyi, Ipari Parkvégállomás||∫||19
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Bugyi, dabasi útelágazás||∫||18
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Bugyi, Hatház utca||∫||17
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Bugyi, községháza||25||16
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Bugyi, Piac tér||∫||∫
|align=left|
|-
|16||∫|| Apaji ÁG. üzemegység||∫||7
|
|-
|∫||17|| Akkumulátorgyár||15||∫
|
|-
|∫||22|| Juhászföld||8||∫
|
|-
|20||25|| Juhászföldi elágazás||colspan=2|4
|
|-
|24||29|| Ürbő, Kiskunsági ÁG.végállomás||colspan=2|0
|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Bugyi autóbuszvonalai